Östra Torp kan syfta på
Östra Torp handelsplats - handelsområde i Uddevalla kommun
Östra Torps socken – i Skåne
Östra Torps landskommun – i Malmöhus län
Östra Torps församling – i Lunds stift
Östra Torps kyrka – i Smygehamn
Östra Torps distrikt – ett distrikt i Trelleborgs kommun och Skåne län 
Östra Torp GIF – i Trelleborgs kommun
Östra Torp-stugan – i Valla fritidsområde Linköping
Östra Torp, Kungälvs kommun - en bebyggelse i Kungälvs kommun
Östra Torp, Lyckeby – bostadsområde som är en del av Lyckeby
 Östratorp – fram till 1950 namn på tätorten Smygehamn